Пчôлка — дитячий журнал, що виходив в Ужгороді у 1923–1934 роках

Пчолка — присілок, Бакчарський район, Томська область
 Пчолка — селище, Бугурусланський район, Оренбурзька область
 Пчолка — присілок, Красночетайський район, Чувашія
 Пчолка — присілок, Куюргазинський район, Башкортостан
 Пчолка — присілок, Митищинський міський округ, Московська область